А́лла Іва́нівна Буда́нцева (* 26 лютого 1941, Кам'янець-Подільський) — український педагог. Заслужений працівник освіти України (2009).

Біографія 

Закінчила початкову школу № 6 на Біланівці, середню школу № 14, 1964 року — історико-філологічний факультет Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (нині Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка), 1987 року — Вищу партійну школу.

У 1964—1966 роках працювала в Кам'янець-Подільсьому райкомі ЛКСМУ, у Хмельницькому обкомі ЛКСМУ. У 1967—1978 — викладач історії Кам'янець-Подільського індустріального технікуму. У 1978—1981 роках — секретар Кам'янець-Подільського міськвиконкому. У 1981—1990 роках — секретар Кам'янець-Подільського міськкому КПУ. Від 29 серпня 1990 року — директор спецшколи-інтернату для дітей із вадами зору (нині — навчально-виховний комплекс із центром реабілітації дітей зі слабким зором).

Нагороди 

25 травня 2009 року надано звання «Заслужений працівник освіти України» — за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики з питань сім'ї, материнства і дитинства, вирішення питань соціального захисту багатодітних сімей, створення умов для всебічного розвитку кожної дитини, високу професійну майстерність і з нагоди Дня захисту дітей .

Примітки

Література 

 Дєвіна Тетяна. Мрії Алли Буданцевої: Ювілеї // Подолянин. — 2001. — 23 лютого. — С. 2.
 Алла Буданцева: «Вимогливість насамперед до себе»: Ювіляри / Розмовляла Вікторія Гайдамашко // Кам'янець-Подільський вісник. — 2006. — 24 лютого. — С. 4.
 Резнікова Вікторія. Їй є чим пишатися: Людина та її справа // Подолянин. — 2006. — 3 березня. — С. 7.

Персоналії за алфавітом
Українські педагоги
Заслужені працівники освіти України
Уродженці Кам'янця-Подільського
Випускники Кам'янець-Подільського університету
Народились 26 лютого
Народились 1941
Педагоги Кам'янця-Подільського
Педагоги XX століття
Радянські педагоги